Abaixo a lista de episódios de The Elephant Princess. Essa foi uma série australiana que se iniciou em 2008 e foi finalizada em 2011. No Brasil, apenas a primeira temporada foi exibida pela Nickelodeon. A segunda temporada foi a temporada final da série. Em Portugal pelo canal SIC no Teen Box ao fim de semana e Nickelodeon.

1ª Temporada: 2008 - 2009

2ª Temporada: 2011 

The Elephant Princess
Listas de episódios de séries de televisão da Austrália